Kabinett Kan steht für folgende Regierungen Japans:
 Kabinett Kan
 Kabinett Kan (1. Umbildung) 
 Kabinett Kan (2. Umbildung)